Louis Monroy ist der Name folgender Personen:

* Louis Auguste du Verger de Monroy (1675–1743), deutscher Generalleutnant 
 Louis Hippolyte von Monroy (Ludwig Hippolyte August Ernst von Monroy; 1773–1858), deutscher Forstmann